Sachin ist ein männlicher indischer Vorname und der Name:

 des Schauspielers Sachin (Schauspieler)
 des indischen Cricketspielers Sachin Tendulkar
 eines Ortes im indischen Bundesstaat Gujarat, Sachin (Indien)
 eines früheren Fürstenstaats in Britisch-Indien, Sachin (Staat)
 einer französischen Gemeinde, Sachin (Pas-de-Calais)